

Personen 
 John S. McCain sr. (1884-1945), Amerikaans viersterren-admiraal, vader van McCain jr. en grootvader van de senator
 John S. McCain jr. (1911-1981), Amerikaans viersterren-admiraal, zoon van McCain sr. en vader van de senator
 John McCain (1936-2018), Amerikaans senator en presidentskandidaat in 2008
 Jonathan McKain (1982), Australisch voetballer

Schepen 
 USS John S. McCain (DL-3), een geleidewapenfregat (1953-1978) van de Mitscherklasse
 USS John S. McCain (DDG-56), een torpedobootjager (1994) van de Arleigh Burke-klasse